Niort, commune française des Deux-Sèvres
 Niort-de-Sault, commune française de l'Aude 
 Niort-la-Fontaine, ancienne commune française de la Mayenne

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France